Севико-де-ла-Торре () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 50,85 км². Население — 518 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Programa Vida y Calidad.
 Portal de Turismo en la Provincia
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León
 

Муниципалитеты Паленсии